Malunda kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Malounta, ort, Eparchía Lefkosías,

Indonesien 

 Kecamatan Malunda, distrikt, Sulawesi Barat, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar